Zieglhub ist der Ortsname von

 Zieglhub (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Zieglhub (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Zieglhub (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern